Александър Александров може да се отнася за:

 Александър Александров (революционер) (1876 – 1965), български революционер, войвода на ВМОРО
 Александър Александров (диригент) (1883 – 1946), руски и съветски композитор, диригент, професор, генерал
 Александър Александров (киновед) (р. 1926), български киновед, писател, преподавател в НАТФИЗ
 Александър Александров (генерал) (1930 – 2013), български инженер, генерал, заслужил деятел на техниката
 Александър Александров (лесовъд) (р. 1938), български академик, инженер-лесовъд, министър на околната среда (1990)
 Александър Александров (съветски космонавт) (р. 1943), съветски космонавт, инженер
 Александър Александров (р. 1951), български космонавт, военен летец, генерал
 Александър Александров (актьор) (р. 1951), български актьор
 Александър Александров (политик) (р. 1952), български политик, министър на транспорта (1991 – 1992)
 Александър Александров (р. 1958), български офицер и политик от „Има такъв народ“
 Александър Александров – Алекс (р. 1974), български певец, телевизионен и радиоводещ
 Александър Александров – Кривия (р. 1975), български футболист
 Александър Александров (балетист) (р. 1981), български балетист, премиер солист
 Александър Д. Александров (р. 1986), български футболист
 Александър Е. Александров, (р. 1986), български футболист
 Александър Александров (гребец) (р. 1990), българо-азербайджански гребец